Grzegorz Kołodko – polski polityk, profesor nauk ekonomicznych, minister finansów
 Jewgienija Kołodko – rosyjska lekkoatletka